Lygon ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Lygon, 6. Earl Beauchamp (1830–1891), britischer Politiker
 William Lygon, 7. Earl Beauchamp (1872–1938), britischer Politiker